Robert George (1896–1967) – australijski wojskowy i polityk szkockiego pochodzenia, gubernator Australii Południowej
 Robert George – francuski hokeista, olimpijczyk z St. Moritz (1928)
 Robert George (ur. 1932) – belgijski wioślarz, olimpijczyk
 Robert George (ur. 1940) – kanadyjski admirał
 Robert P. George (ur. 1955) – amerykański prawnik, wykładowca